Die Saison 2000/01 war die 67. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt Asiago Hockey.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der neun Mannschaften insgesamt 32 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Teilnehmer sich alle direkt für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die übrigen fünf Mannschaften mussten in der Qualifikationsrunde antreten, deren vier bestplatzierten Mannschaften sich ebenfalls für die Playoffs qualifizierten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte. Jede Mannschaft erhielt ein Drittel ihrer Punkte aus der Hauptrunde als Bonuspunkte für die zweite Saisonphase.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Qualifikationsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Play-offs

Meistermannschaft 
Fabio Armani, Gianfranco Basso, Chad Biafore, Pierangelo Cibien, Dave Craievich, Giorgio De Bettin, Patrick Deraspe, Stefano Frigo, Aljaksandr Haltschenjuk, François Gravel, Eric Lecompte, Giovanni Marchetti, Riccardo Mosele, Steve Palmer, Luca Rigoni, Andrea Rodeghiero, Luca Roffo, Cristiano Sartori, Gianluca Schivo, Michele Strazzabosco, Lucio Topatigh, Valentino Vellar, Franco Vellar; Trainer: Benoît Laporte

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

2000
Eishockeysaison 2000/01